В этой статье приведены результаты матчей сборной Англии по футболу с 1980 по 1989 год.

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Ссылки 
 Все матчи сборной Англии на сайте EnglandStats.com 

1980